La première saison de  est constituée de huit épisodes. Créée par Darío Madrona et Carlos Montero, la série se déroule à , une école privée espagnol située à Madrid.

Elle débute sur  avec l'épisode Bienvenue, diffusé le , et se termine avec l'épisode Assilah à la même date. En France, elle est également diffusée à partir du  sur .

Synopsis 
Après l'effondrement de leur lycée San Esteban, trois étudiants de la classe ouvrière, Samuel, Nadia et Christian, sont admis à l'école internationale Las Encinas, un prestigieux lycée huppé qui accueille les jeunes de l'élite. Mais des différences de classes et la confrontation des étudiants aboutissent à un homicide, celui de Marina, une des élèves. La police suspecte alors Nano, le frère de Samuel qui a déjà fait de la prison pour des délits. Marina et Samuel se rapprochent, mais la jeune fille était en réalité amoureuse de Nano, et prévoyait de s'enfuir avec lui.

Une autre intrigue tourne autour de Nadia, une Palestinienne d'origine qui a grandi en Espagne et qui vit dans une famille de confession musulmane, avec un père très exigeant sur les traditions et très strict. Alors que Guzmán, frère de Marina, est en couple avec Lucrecia, il commence à s'intéresser à Nadia, d'abord sur ordre de Lucrecia, dans le but de la rabaisser, mais il tombe rapidement amoureux d’elle. Cet amour finit par être réciproque, malgré le souhait initial de Nadia de rester une fille exemplaire aux yeux de ses parents. Cette union est en effet impossible, puisque les parents de Nadia considèrent Guzmán comme peu fréquentable et demandent à Nadia de quitter Las Encinas l'année à venir. Cependant, Guzmán parvient à les convaincre de ne pas sacrifier l’éducation de leur fille, en leur promettant de s'éloigner d'elle.

Une troisième intrigue concerne Carla, Polo et Christian. La relation entre ces trois personnages est très ambiguë. En effet, initialement, Carla est en couple avec Polo, et ce, depuis plusieurs années. Cependant, Polo est aussi attiré par Christian, et veut que Carla s'en rapproche. Celle-ci s’attache à la cible et Polo tente alors de l'en éloigner, ce qui agace Carla. Finit par naître un trouple dans lequel Polo a de moins en moins d'importance.

La dernière intrigue de la première saison est celle d'Omar, frère de Nadia, qui est mis de côté par sa famille d'abord du fait qu'il n'est pas pratiquant, puis, surtout, après l’annonce de son homosexualité. Il est longtemps réticent à faire part à sa famille de son orientation sexuelle en raison du strict respect de la religion affiché par celle-ci. En outre, Omar est impliqué dans un trafic de drogue (il vend de la drogue dans le but d'amasser suffisamment d'argent pour pouvoir déménager du domicile familial). Il noue une relation amoureuse avec Ander, ami de Guzmán et Polo, qui, lui aussi, cache un temps son goût pour les hommes à ses amis et parents, qui l'acceptent finalement volontiers. Des troubles familiaux éclatent quand Ander annonce à son père qu'il veut arrêter le tennis (qu'il pratique à un haut niveau) et lorsqu'Omar dévoile son homosexualité à sa famille.

Il est finalement révélé que c'est Polo qui, sans en avoir eu l'intention, a tué Marina avec un trophée. Mais, en présence de Christian, il est couvert par Carla, qui l'aide à se débarrasser des preuves. Nano est envoyé en prison, car plusieurs preuves pointent dans sa direction, tandis que Christian, Carla et Polo se retrouvent liés par un même secret.

Distribution

Principaux 
 Itzan Escamilla  : Samuel García Domínguez
 Jaime Lorente  : Fernando « Nano » García Domínguez
 Mina El Hammani  : Nadia Shanaa
 Omar Ayuso  : Omar Shanaa
 Miguel Bernardeau  : Guzmán Nunier Osuna
 María Pedraza  : Marina Nunier Osuna
 Miguel Herrán  : Christian Varela Expósito
 Álvaro Rico  : Leopoldo « Polo » Benavent Villada
 Ester Expósito  : Carla Rosón Caleruega
 Danna Paola  : Lucrecia « Lu » Montesinos Hendrich
 Arón Piper  : Ander Muñoz

Récurrents 
 Ainhoa Santamaría  : L'inspectrice de police (8 épisodes)
 Abdelatif Hwidar  : Yusuf Shanaa (7 épisodes)
 Farah Hamed  : Imán Shanaa (7 épisodes)
 Lola Marceli  : Beatriz Caleruega (7 épisodes)
 Rocío Muñoz-Cobo  : Laura Osuna (7 épisodes)
 Alfredo Villa  : Antonio Muñoz (7 épisodes)
 Elisabet Gelabert  : Azucena Muñoz (6 épisodes)
 Ramón Esquinas  : Ventura Nunier (6 épisodes)
 Irene Arcos  : Pilar Domínguez (6 épisodes)
 Jorge Suquet  : Martin, professeur à  (6 épisodes)
 Rubén Martínez  : Teodoro « Teo » Rosón (5 épisodes)

Invités 
 Liz Lobato ( : Virginie Kartner) : Andrea Villada (épisodes 4 et 6)
 Yaiza Guimaré ( : Micky Sébastian) : Begoña Benavent (épisode 4)
 Alberto Vargas : Pablo Ruiz (épisode 4)
  Sources et légende : version française () sur RS Doublage et Doublage Série Database.

Production 
Le , il est annoncé que Netflix a commandé la première saison d'une série créée par Carlos Montero et Darío Madrona. Nommé Élite, elle sera diffusé sur la plateforme le .

Liste des épisodes

Épisode 1 : Bienvenue

Épisode 2 : Désir

Épisode 3 : Samedi soir

Épisode 4 : L'amour est une drogue

Épisode 5 : Mensonges

Épisode 6 : Tout ira bien

Épisode 7 : Quand tout explose

Épisode 8 : Assilah

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 
 

Élite1